Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 1994

Докладніше…Іспанія
Іспанія 1994